МВО — аббревиатура, означающая:

 Московский военный округ — расформированное объединение Вооружённых Сил Российской Федерации.
 МВО (футбольный клуб) — советский футбольный клуб 1945—1953 годов.
 ВВС МВО (хоккейный клуб)
 СКА МВО (хоккейный клуб)

См. также 
 МВОТ — Московский водный общественный транспорт